Ludwig Voltz peut faire référence à :
 Ludwig Voltz (1825-1911), un peintre allemand ;
  (1863-1931), un bibliothécaire allemand.

Voir aussi 
  (1934-2011), théologien allemand